Tehovec (okres Praha-východ), een gemeente in de Tsjechische regio Midden-Bohemen
Tehovec (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Medvode